Vadim Alexandrovič Šipačov (, * 12. března 1987, Čerepovec) je ruský hokejový útočník hrající v klubu HK Dynamo Moskva v ruské KHL. Jeho předchozími týmy byla mužstva SKA Petrohrad v KHL, Vegas Golden Knights NHL . V týmu SKA Petrohrad plnil v sezóně 2015/2016 roli kapitána mužstva. Po přestupu do Dynamo Moskva v roce 2018 zastával první rok roli asistenta kapitána. Od roku 2019 je kapitánem mužstva.

Ocenění a úspěchy 
 2012 KHL - Utkání hvězd
 2015 KHL - Utkání hvězd
 2015 KHL - Nejlepší nahrávač v playoff
 2015 KHL - Nejproduktivnější hráč v playoff
 2016 KHL - Nejlepší nahrávač
 2016 KHL - Utkání hvězd
 2016 MS - All-Star Tým
 2016 MS - Nejlepší nahrávač
 2016 MS - Nejproduktivnější hráč
 2016 MS - Top tří hráčů v týmu
 2017 KHL - První All-Star Tým
 2019 KHL - Utkání hvězd
 2020 KHL - Utkání hvězd
 2020 KHL - Nejlepší nahrávač
 2020 KHL - Nejproduktivnější hráč

Prvenství

KHL 
 Debut - 3. září 2008 (Traktor Čeljabinsk proti Severstal Čerepovec)
 První gól - 30. září 2008 (Severstal Čerepovec proti HC CSKA Moskva brankáři Konstantin Barulin)
 První asistence - 13. října 2008 (HK Dinamo Minsk proti Severstal Čerepovec)
 První hattrick - 26. září 2011 (HC Jugra Chanty-Mansijsk proti Severstal Čerepovec)

NHL 
 Debut - 15. října 2017 (Vegas Golden Knights proti Boston Bruins)
 První gól - 15. října 2017 (Vegas Golden Knights proti Boston Bruins brankáři Tuukka Rask)

Statistiky

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 
 
 
 

Ruští lední hokejisté
Ruští hokejoví útočníci
Aktivní lední hokejisté
Hokejisté Ruské superligy
Hokejisté KHL
Hokejisté Dynama Moskva
Hokejisté SKA Petrohrad
Narození v roce 1987
Žijící lidé
Muži
Mistři světa v ledním hokeji
Narození 12. března
Narození v Čerepovci
Olympijští vítězové reprezentující Olympijské sportovce z Ruska
Olympijští vítězové v ledním hokeji
Nedraftovaní hráči NHL